Фе́льдшер () — специалист со средним специальным медицинским образованием, который имеет право проводить диагностику и устанавливать диагноз, проводить самостоятельное лечение или направлять пациента к врачу-специалисту.

Ранее в Российской империи нестроевая средняя медицинская должность в Русской Армии и флоте. Сейчас в России по должностным обязанностям и стандартам работы в местах, отдалённых от врачебной помощи, принципиально не отличается от участкового терапевта и врача скорой помощи. Медицинская помощь, оказываемая фельдшером, называется доврачебной (не путать с первой помощью, устар. — первая медицинская помощь).

В ветеринарии аналогичные специалисты называются ветеринарными фельдшерами.

Этимология 
Слово «фельдшер» () происходит от слова «фельд»  — поле, и первоначально «фельдшер» это «полевой цирюльник, хирург», позднее «полевой (лекарь)». Так в средние века в Германии называли военного врача, который лечил раненых в полевых условиях.

Функциональные обязанности 
В России и некоторых странах постсоветского пространства в службе скорой медицинской помощи фельдшер в отсутствие врача вправе проводить:
 сердечно-лёгочную реанимацию;
 автоматическую дефибрилляцию;
 интубацию трахеи (через комбитьюб);
 трахеостомию (коникотомию);
 пункцию наружной яремной вены;
 родовспоможение;
 регистрацию и анализ ЭКГ, первичную диагностику, сбор анамнеза;
 назначает лекарственную терапию.
При выполнении обязанностей по оказанию скорой медицинской помощи в составе фельдшерской бригады фельдшер является ответственным исполнителем всей работы, а в составе врачебной бригады он действует под руководством врача.
 На фельдшерско-акушерских пунктах диагностирует типичные случаи наиболее часто встречающихся заболеваний и назначает лечение, проводит диспансерное наблюдение за различными группами населения, выписывает рецепты и больничные листы, принимает роды.
 Фельдшер может работать в здравпунктах крупных предприятий, на морских кораблях и речных судах, здравпунктах на железной дороге, при аэропортах (в том числе — занимать должность заведующего здравпунктом), в воинских частях (фельдшером батальона, командиром медицинского взвода батальона, фельдшером в медицинских подразделениях и учреждениях).
 На данный момент фельдшер также может работать в составе бригад скорой медицинской помощи, диспетчерской службы, в отделениях реанимации и лабораторной диагностики при наличии соответствующего сертификата специалиста. При наличии вакансии в приёмном отделении больницы осуществляет первичную постановку диагноза и регистрацию больного в больнице.
 Помощник врача-эпидемиолога/помощник санитарного врача — фельдшер, выполняющий врачебные указания при осуществлении деятельности врача-эпидемиолога/санитарного врача.
 При необходимости замещает должность врача участковой службы.
 Вправе выписывать рецепты и больничные листы в случае, если он временно или постоянно исполняет обязанности врача.
Польша — единственная страна в Евросоюзе, где существует профессия фельдшера. На сегодняшний день работающих фельдшеров Польша насчитывает 256. Не работающих чуть больше 600. Фельдшеры не могут работать на скорой помощи, но могут работать на должности семейного врача в поликлиниках, приёмных отделениях больниц.

В ряде других стран, например в США и Канаде, на фельдшера (Physician assistant), работающего в отделении скорой помощи стационарного лечебного учреждения (госпиталь, больница), возлагаются также некоторые врачебные функции, такие как:
 приём, регистрация, первичный осмотр, сбор анамнеза и сортировка экстренных, амбулаторных и плановых больных;
 хирургическая обработка неглубоких ран и ожогов;
 оказание иной медицинской помощи больным, не требующим врачебного вмешательства.

В России/СССР, кроме собственно фельдшера существуют ещё и профессии «фельдшер-лаборант» и «фельдшер-акушер», программа их обучения более упрощённая и узконаправленная.

Образование 

В современной системе образования получить специальность фельдшер и, соответственно, работать по профессии могут специалисты, отучившиеся в среднем профессиональном образовательном учреждении (в данном случае в медицинском техникуме или медицинском колледже) по специальности ФГОС 31.02.01 Лечебное дело. Однако, как показывают проведенные в последние годы исследования, большая часть выпускников отказывается работать по специальности, вследствие этого наблюдается острый дефицит фельдшеров, особенно характерный в сельских районах и небольших городах регионов России.

На сегодняшний день существует программа «Земский фельдшер», признанная стимулировать молодых специалистов к работе в сельской местности, однако сегодня нет исследований, объективно оценивающих её результат.

Военные фельдшеры

Фельдшеры в Русской гвардии, армии и флоте 
C 1741 года начался прием в лазареты учеников для ухода за ранеными воинами. Впоследствии присваивалось звание фельдшера. В 1793 году А. В. Суворов приказал набирать фельдшеров из самых способных солдат.

Фельдшер — среднее нестроевое звание вне Табели о рангах. В отличие от военных врачей, обучавшихся в Военно-медицинской академии, фельдшеры обучались при госпиталях. К началу XIX века на каждый полк приходилось 2-3 фельдшера. Во время Отечественной войны 1812 года существовали младшие и старшие фельдшеры. Эти звания соответствовали старшим и младшим унтер-офицерам. Каждый батальон или батарея должны были быть укомплектованы одним фельдшером, кавалерийские полки — минимум двумя. Так как звание фельдшера не входило в Табель о рангах, в фельдшеры часто шли дети крестьян или солдат. За хорошую работу фельдшерам предназначались денежные премии. С 1815 года старшие фельдшеры, хорошо проявившие себя в медицинской практике, производились в 14-й класс Табели о рангах.

В 1816 году было принято «Положение о военных госпиталях и полевых лазаретах», регламентирующее фельдшерское образование. При Московском военном госпитале была открыта фельдшерская школа, на 150 человек, из которых 50 были будущими костоправами.

В 1838 году Военное министерство приняло «Положение о военно-фельдшерских школах», согласно которому учреждались самостоятельные учебные заведения с фиксированным 4-летним сроком обучения. Были учреждены фельдшерские военные школы при Московском, Санкт-Петербургском, Киевском, Варшавском, Тифлисском и Казанском военных госпиталях, каждая из которых была рассчитана на 800 человек. Также были открыты две школы для детей казаков — в Новочеркасске для войска Донского и в Екатеринодаре для Кубанского и Терского войск. В школы набирали воспитанников училищ военных кантонистов от 12 до 17 лет, обученных грамоте.

Выпускники фельдшерских школ поступали на службу в лазареты и госпитали в звании младшего фельдшера с окладом в 25 рублей в год. Не менее чем через 5 лет можно было получить звание старшего фельдшера. Оклад возрастал до 33 рублей. Через 12 лет беспорочной службы ставка удваивалась и фельдшер получал право аттестоваться на лекарского помощника, первый классный чин. Жалование повышалось до 120 рублей в год. Звание лекарского помощника также получалось при выходе в отставку после 25 лет службы. Назначалась пенсия в 80 рублей в год.

Газеты и журналы 
С 1890 года в России, в  издавалась Б. А. Оксом газета «Фельдшер», посвященная медицине, гигиене и вопросам фельдшерского быта, выходила два раза в месяц. С 1906 года издавался журнал «Фельдшер и акушерка».

Нумизматика 
12 октября 2020 года Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 25 рублей «Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников»

См. также 

 Комплект ВФ
 Фельдшерская военная школа
 Парамедик
 Медицинская сестра
 Акушерка
 Военфельдшер

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Медицинские профессии
Скорая помощь
Ландскнехты